Alic ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Alic (* 1980), bosnischer E-Bassist
 Hamza Alić (* 1979), bosnischer Kugelstoßer
 Salih Alic (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Sedin Alic (* 1989), dänischer Fußballspieler

a. l. i. c. steht für:
 actio libera in causa, eine Rechtsfigur im Strafrecht